Нильс Якоб Якобсен Бьерре (; , Лемвиг, Центральная Ютландия, Дания — , Фредериксберг, Ховедстаден, Дания) — датский художник.

Биография 

Родился на ферме в приходе Энгбьерг в Центральной Ютландии.
В 1881—1888 годах обучался в Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене. Посчитав преподавание в академии сухим и педантичным, в 1889—1890 годах продолжил учёбу в Художественной школе Лаурица Туксена.

Большинство своих картин написал в Ютландии, особенно в Западной Ютландии, совершил несколько поездок за границу. В 1900 году побывал в Италии, в 1914 году — во Франции, в 1925—1926 годах — на Фарерских островах. Большую часть своей жизни зиму он проводил в Копенгагене, а летом подолгу жил в Западной Ютландии, либо с семьей и друзьями, либо в Ферринге на севере Западной Ютландии на берегу Северного моря, в доме принадлежавшем его двоюродному брату, художнику Кристену Бьерре.

Н. Бьерре внёс значительный вклад в датское изобразительное искусство.

Автор многих пейзажей Северного моря к западу от Лемвига, портретов, жанровых картин.

Произведения художника хранятся в Государственном музее искусств Дании.

Награды 
 Академическая премия 1900 года
 Бронзовая медаль Всемирной выставки 1900 года, Париж
 медаль К. Эккерсберга Датской королевской академии изящных искусств 1923 год

Примечания

Ссылки 
 Niels Bjerre

Художники-пейзажисты Дании
Художники-портретисты Дании
Художники-жанристы Дании
Художники XX века
Художники XIX века
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств